El Saló de la Fama d'AVN (Adult Video News) ha homenatjat la gent pel seu treball a la indústria de l'entreteniment per a adults des de 1995. Les persones incorporades al Saló de la Fama d'"AVN" han "fet contribucions importants a la indústria de l'entreteniment per a adults" i han tingut "un mínim de 10 anys en el sector" per ser considerat sper a la inducció.

Hi ha diverses branques del Saló de la Fama d'AVN:
 Intèrprets i directors entren a l' AVN original, el Saló de la Fama basat en vídeos.
 La branca de Fundadors és "per a aquells que van fundar empreses pioneres del sector".
 La branca de Fundadors d'Internet és "per a aquells que van construir el sector en línia" de la indústria.
 La branca de Productes de plaer és "per a fabricants, distribuïdors i minoristes de joguines sexuals".
 La branca executiva és "per als membres clau de la indústria que treballen entre bastidors a les oficines corporatives o que destaquen en altres funcions, per exemple, en vendes, màrqueting o educació".

Membres 
Noms i anys d'inducció dels membres.

Saló de la fama d'AVN – Branca Fundadors

Saló de la Fama d'AVN – Branca Productes del Plaer

Saló de la Fama d'AVN – Branca Fundadors d'Internet

Referències 

Cinema pornogràfic